Д50 может относиться к:
 Д50 (иногда Д-50) — советский рядный шестицилиндровый четырёхтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением.
 Д50 — электрореактивный ракетный двигатель, разработанный КБ «Южное».

См. также 
 50 (число)

Примечания